USS Barry — название четырёх американских военных кораблей, названных в честь коммодора Джона Барри.

 USS Barry (DD-2) — эскадренный миноносец типа «Бейнбридж», вступивший в состав американского флота в 1902 году.
 USS Barry (DD-248) — эскадренный миноносец типа «Клемсон», вступивший в состав американского флота в 1920 году.
 USS Barry (DD-933) — эскадренный миноносец типа «Форрест Шерман», вступивший в состав американского флота в 1956 году.
 USS Barry (DDG-52) — эскадренный миноносец типа «Арли Бёрк», вступивший в состав американского флота в 1992 году.